Steinarsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Ægir Steinarsson (né en 1991), joueur islandais de basket-ball ;
  (né en 1929), nageur islandais ;
 Guðmundur Steinarsson (né en 1979), joueur de football islandais.

Notes et références